Чепурнов — фамилия; имеет женскую форму Чепурнова.
 Чепурнов, Анатолий Алексеевич (1871—1942) — русский шахматист.
 Чепурнов, Иван Алексеевич (ум. 1847) — российский военнослужащий, генерал-майор, участвовал в Отечественной войне 1812 года.

 Чепурнова, Виктория Сергеевна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.